Název Domanín má více obcí:
 Domanín (okres Hodonín) – obec v okrese Hodonín
 Domanín (okres Jindřichův Hradec) – obec v okrese Jindřichův Hradec
 Domanín (Bystřice nad Pernštejnem) – část města Bystřice nad Pernštejnem v okrese Žďár nad Sázavou

Externí odkazy